Termaar (Eijsden-Margraten), een gehucht in de gemeente Eijsden-Margraten in de Nederlandse provincie Limburg
Termaar (Voerendaal), een gehucht in de gemeente Voerendaal in de Nederlandse provincie Limburg